Serigene ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Siehe auch 
Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze
 Eintrag auf gcatholic.org (englisch)

Serigene